Ekaterine Gabashvili, född 1851, död 1938, var en georgisk feminist. Hon har kallas grundaren av den georgiska kvinnorörelsen. 

Hon utbildades vid Evgeniia Favrs pension i Tbilisi: det var en sexårig skola med utländska lärare som räknades som en av den tidens bästa skolor för flickor, där en stor del av hennes generations mest bildade georgiska kvinnor utbildades. 

Kvinnor engagerade sig i den nationalistiska föreningen The Society for Spreading Literacy among Georgians (1879) för att gynna undervisning på georgiska språket. Hon var en av få kvinnor i dess styrelse (1882). 

Hon grundade den georgiska kvinnorörelsen då hon 1872 hjälpte till att bilda diskussionscirklar för kvinnor runtom i Georgien i form av Women’s Circle och dess lokalavdelningar. 

1893 publicerades Barbare Jorjadze upprop till förmån för kvinnors rättigheter, utbildning och frihet i tidningen Kvali, vilket betraktas som den Georgiska kvinnorörelsens manifest.  Manifestet fäste uppmärksamhet på bristen på utbildning för kvinnor i Georgien, där endast en minoritet gick i flickpension medan majoriteten knappt kunde läsa, och ledde till en livlig debatt. 

Ekaterine Gabashvili grundade 1897 den första yrkesskolan för kvinnor i Georgien, som sedan följdes av andra, då de som tagit examen från denna skola grundade fler yrkesskolor för kvinnor i sin tur.  Hon var föreståndare för yrkesskolan 1897-1922.

Efter att Georgien blev en sovjetrepublik 1921 förbjöds alla icke statliga politiska organisationer, inklusive kvinnorörelsen, och fullständig jämlikhet mellan könen infördes istället automatiskt av regimen.

Referenser 

Födda 1851
Avlidna 1938
kvinnor
Personer i Georgien under 1800-talet
Personer i Georgien under 1900-talet
Georgiska författare
Personer från Gori